Formula Nippon sezona 2004 je bila deveto prvenstvo Formule Nippon.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R12=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartal (6)=mesto po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto

2004 v športu
2004